Trikoupis ist der Name folgender Personen:

 Charilaos Trikoupis (1832–1896), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Kostandinos Trikoupis (1857–1922), griechischer Offizier und Politiker
 Kostandis Trikoupis († 1825), Teilnehmer am Griechischen Unabhängigkeitskrieg (1821 bis 1829)
 Nikolaos Trikoupis (1869–1956), griechischer Offizier und Politiker
 Spyridon Trikoupis (1788–1873), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Spyros Trikoupis (1888–1945), griechischer Politiker und Schriftsteller

el:Τρικούπης